Amtsgarten steht für:

 Amtsgarten Ottersleben, auch Böckelmannscher Park genannt, öffentliche Parkanlage der Stadt Magdeburg im Stadtteil Ottersleben
 Amtsgarten (Halle (Saale)), unmittelbar neben der Burg Giebichenstein am Ufer der Saale